Il Rally d'Estonia 2021, ufficialmente denominato 11. Rally Estonia, è stata la settima prova del campionato del mondo rally 2021 nonché l'undicesima edizione del Rally d'Estonia e la seconda con valenza mondiale. La manifestazione si è svolta dal 15 al 18 luglio sui veloci sterrati che attraversano le campagne sud-orientali del paese baltico; le prove speciali si svolsero nel territorio attorno alla città di Tartu, base principale del rally nonché sede del parco assistenza.

L'evento è stato vinto dal finlandese Kalle Rovanperä, navigato dal connazionale Jonne Halttunen, al volante di una Toyota Yaris WRC del team Toyota Gazoo Racing WRT, seguiti dalla coppia irlandese formata da Craig Breen e Paul Nagle e da quella belga composta da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe, entrambi gli equipaggi alla guida di una Hyundai i20 Coupe WRC della squadra Hyundai Shell Mobis WRT. Per Rovanperä e Halttunen si trattò della prima vittoria in carriera e in particolare Kalle Rovanperä, all'età di 20 anni, divenne il pilota più giovane ad essersi aggiudicato una gara del mondiale WRC, battendo il precedente record detenuto da Jari-Matti Latvala, ora suo direttore sportivo, il quale vinse il Rally di Svezia 2008 quando aveva 22 anni.

I norvegesi Andreas Mikkelsen e Ola Fløene, su Škoda Fabia Rally2 Evo della squadra Toksport WRT, hanno invece conquistato il successo nel campionato WRC-2, mentre i russi Aleksej Luk'janjuk e Jaroslav Fëdorov hanno vinto nella serie WRC-3 anch'essi alla guida di una Škoda Fabia Rally2 Evo. In Estonia si disputava anche la terza prova del campionato Junior WRC, che ha visto vincere l'equipaggio finlandese composto da Sami Pajari e Marko Salminen su Ford Fiesta Rally4.

Dati della prova

Itinerario

Risultati

Classifica
 

Legenda

Prove speciali

Power stage
PS24: Tartu vald 2 di 6,51 km, disputatasi domenica 18 luglio 2021 alle ore 14:18 (UTC+3).

Classifiche mondiali 

Classifica piloti

Classifica copiloti

Classifica costruttori WRC

Note
Annotazioni

Fonti

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 
 

 2021